Роджер Федерер — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — уступил в четвёртом круге.

Посев 

  Рафаэль Надаль (Четвёртый раунд)
  Роджер Федерер (Титул)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Новак Джокович (Третий раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Полуфинал)
  Энди Роддик (Четвёртый раунд)
  Жиль Симон (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
  Фернандо Гонсалес (Полуфинал)
  Марин Чилич (Четвёртый раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Джеймс Блэйк (Первый раунд)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)

<ol start="17">
 Станислас Вавринка (Третий раунд)
 Радек Штепанек (Третий раунд)
 Томаш Бердых (Первый раунд)
 Марат Сафин (Второй раунд)
 Дмитрий Турсунов (Первый раунд)
 Марди Фиш (Первый раунд)
 Робин Сёдерлинг (Финал)
 Юрген Мельцер (Третий раунд)
 Игорь Андреев (Третий раунд)
 Иво Карлович (Первый раунд)
 Райнер Шуттлер (Первый раунд)
 Фелисиано Лопес (Второй раунд)
 Филипп Кольшрайбер (Четвёртый раунд)
 Виктор Ханеску (Четвёртый раунд)
 Николас Альмагро (Третий раунд)
 Поль-Анри Матьё (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Женщины